ligand w chemii
 ligand w biochemii